Jeyzer Novaro (1 de septiembre de 1974, Maracaibo, Venezuela), mejor conocido como Novaro, es un cantante y compositor italo-venezolano de música urbana y pop, fundador del estudio Novaro Records y la empresa de alimentos Novaro Foods.

Ha ocupado en diversas ocasiones los primeros puestos de Monitor Latino. Fue galardonado como "Artista con mayor proyección internacional" por la fundación Mara de Oro e Internacional en 2020, entre otros reconocimientos.

Carrera musical 
Incursiona en la música motivado por sus raíces familiares musicales. En 2005, inaugura su propio estudio y productora musical Novaro Records, haciendo producciones inéditas para él y muchos artistas más como Anabella Queen. En 2007, inicia clases con el profesor Aldemar Torres (director de Vocal Song), quien le enseñó a educar su voz con técnicas vocales, canto y solfeo durante 10 años.

A finales del 2017, realiza su primera producción titulada «Bésame» en los estudios de Novaro Records, con la participación del productor colombiano Francisco Romero, quien venía de trabajar con artistas reconocidos en su país natal. La canción se posicionó en el número 1 de la cartelera Monitor Latino en Venezuela.

Entre 2018 y 2019, Novaro se centra en realizar más producciones inéditas y Covers de otros artistas, es cuando lanza al mercado «Morena Mia», logrando posicionarse en el primer lugar de las carteleras radiales. 

En 2020, recibe el premio Mara de Oro, galardón otorgado como Cantautor de Proyección Internacional. También en este periodo, su último sencillo en ese año fue «Locos en la luna», y decide lanzar su primer álbum de género urbano, Te lo Dije.

Desde 2022, Novaro es miembro activo votante de los Premios Grammy Latinos.

Vida personal 
Padre de 3 hijos varones que llevan por nombre Esteban, Sebastián y Salvador. Fundó y dirige Novaro Foods, una empresa de alimentos.

Discografía

Álbumes de estudio 

 2020: Te lo dije

Sencillos 

 2018: «Bésame»
 2019: «Morena mía»
 2020: «Locos en la Luna»

Premios y reconocimientos 

 2020: Mara de Oro como Cantautor de Proyección Internacional 
 2020: Premio Estrella de Venezuela
 2021: Premio Tacarigua de Oro

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial
  Novaro en Twitter
 Novaro en Instagram
 Novaro en Facebook
 Novaro en Youtube

Cantantes masculinos de Venezuela
Cantantes de reguetón alternativo